Нижче представлений список діючих, сплячих і згаслих вулканів Гватемали.

Вулкани

Дивіться також 
 Список вулканів Мексики

Виноски 

Вулкани Гватемали
Списки вулканів